Iller kan syfta på:

 Iller – ett mårddjur
 Tamiller – den domesticerade formen av iller
 Svartfotad iller – en art i familjen mårddjur som förekommer i Nordamerika
 Iller (häst) – en svartbrun svensk halvblodshäst
 Iller (VVS) – ett avloppsrensningsverktyg
 Iller (flod) – en flod i Bayern, Tyskland